Gondoriyo (Bergas)
 Gondoriyo (Jambu)
 Gondoriyo (Ngaliyan)
 Gondoriyo (Todanan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing